Nositelky jména Markéta Savojská:

 Markéta Savojská (asi 1382 – 1464) – montferratská markraběnka
dcera knížete Amadea Savojského a sestra vzdoropapeže Klementa VII.
 Markéta Savojská (1420–1479) – provdaná titulární královna neapolská a vévodkyně z Anjou, později falckraběnka a hraběnka württemberská
dcera savojského hraběte Amadea VIII. a manželka krále Ludvíka III. Neapolského, kurfiřta Ludvíka IV. Falckého a hraběte Oldřicha V. Württemberského
 Markéta Savojská (1589–1655) – provdaná vévodkyně mantovská a monferratská
dcera savojského vévody Karla Emanuela I. a manželka mantovského vévody Františka IV. Gonzagy
 Markéta Savojská (1851–1926) – provdaná italská královna
dcera janovského vévody Ferdinanda a manželka krále Umberta I.